Encarnación puede referirse a:
 Encarnación (concepto religioso)
 Encarnación (cristianismo), concepto religioso del cristianismo 
 Virgen de la Encarnación
 Iglesia de la Encarnación (desambiguación)
 Santuario de la Encarnación (desambiguación)
 Catedral de la Encarnación (desambiguación)
 Convento de la Encarnación (desambiguación)

Topónimos 
 Encarnación (ciudad de Paraguay)
 Encarnación de Díaz ( ciudad de México)
 La Encarnación (desambiguación)
 Plaza de la Encarnación (desambiguación)
 Paseo Encarnación
 Encarnación-Regina
 Corral de la Encarnación
 Fuerte de la Encarnación

Nombre 
Un nombre ambiguo, Encarnación:
 Como nombre femenino:
 Encarnación Aragoneses Urquijo (Elena Fortún)
 Encarnación Santisteban (la Rubia de Málaga)
 Encarnación López Julvez (la Argentinita)
 Encarnación Atienza
 Encarnación Lazarte
 Encarnación Rosal
 Encarna, hipocorístico del nombre femenino
 Encarna Paso
 Encarna Sánchez
 Encarna Granados
 Encarnita, diminutivo del hipocorístico
 Encarnita Polo
 Encarnita Abad
 Kany, hipocorístico del diminutivo
 Kany García
 Curri, hipocorístico del nombre femenino
 Curri Valenzuela
 Como nombre masculino:
 Encarnación Díaz
 Encarnación Ortiz
 Manuel Encarnación Amador
 Estadio José Encarnación Romero

Apellido 
 Luis Encarnación